Friedrich (von) Müller kan syfta på:

* Friedrich Müller (1749–1825), tysk konstnär och poet
 Friedrich Müller (1834–1898), österrikisk filolog
 Friedrich Müller (1900–1975), tysk klassisk filolog
 Friedrich Müller (född 1938), tysk rättslärd och lyriker
 Friedrich von Müller (1779–1849), tysk statsman
 Friedrich von Müller (1822–1892), österrikisk general
 Friedrich von Müller (1858–1941), tysk medicinare
 Friedrich Christoph Müller (1751–1808), tysk teolog och kartograf
 Friedrich Konrad Müller (1823–1881), tysk poet, journalist och läkare
 Friedrich Max Müller (1823–1900), tysk indolog
 Friedrich-Wilhelm Müller (1897–1947), tysk general
 Friedrich Wilhelm Karl Müller (1863–1930), tysk orientalist

Se även 

 Fritz Müller